Justine Henin var regerande mästare, men slutade med tennisen 14 maj 2008.

Jelena Dementieva vann en helrysk final mot Dinara Safina, 6-3, 2-6, 6-1.

Seedning 

  Serena Williams (Semifinal)
  Dinara Safina (Final)
  Jelena Dementieva (Mästare)
  Vera Zvonarjova ''(Drog sig ur)

<li> Svetlana Kuznetsova (Kvartsfinal, lämnade w/o) 
<li> Agnieszka Radwańska (Kvartsfinal)
<li> Nadia Petrova (Första omgången) 
<li> Caroline Wozniacki (Kvartsfinal)

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Undre halvan

Externa länkar 
 Lottning

Medibank International Sydney 2009